SN 1998aq — сверхновая звезда типа Ia, вспыхнувшая 13 апреля 1998 года в галактике NGC 3982, которая находится в созвездии Большая Медведица. Одна из самых ярких сверхновых 1990-х годов.

Характеристики 
Сверхновая была зарегистрирована астрономом Марком Армстронгом (). Спектр SN 1998aq в видимом диапазоне является одним из самых лучших изученных среди спектров сверхновых. Его анализ показал, что скорость выброса вещества приблизительно равнялась 11 тыс. км/с. Сверхновая принадлежит к типу Ia, то есть является следствием столкновения вещества аккреционного диска с белым карликом в двойной системе.

Событие произошло на расстоянии 60 миллионов световых лет от нас — в спиральной галактике NGC 3982. Местоположение сверхновой — 18" к западу и 7" к северу от центра родительской галактики.

См. также 
 Список сверхновых 1998 года

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Галерея фотографий SN 1998aq
 Спектры сверхновой SN 1998aq на сайте Астронет

Сверхновые
Сверхновые типа Ia
Большая Медведица (созвездие)